Лука Ванни (; род. , Кастель-дель-Пьяно, Италия) — итальянский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Лука один из двух детей Лучано и Лучаны Ванни, отец - владелец мебельного бизнеса, его сестру зовут Сара.

Лука начал играть в теннис с девяти лет. Любимое покрытие трава и хард, любимый турнир - Сан-Паулу. Кумиром в мире тенниса в детстве был Марат Сафин.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру Лука начал в 2006 году. В том же году выиграл первый одиночный и парный титул на турнирах серии «фьючерс». В 2007 году Ванни выиграл один парный «фьючерс», а в 2008 году два одиночных и один парный. В 2009 году он выиграл три парных «фьючерса», а в 2010 году три одиночных. В 2011 году итальянец выигрывает одиночный и четыре парных «фьючерса», а также первый титул на турнире серии «челленджер» в парных соревнованиях в Тоди. 2012 год ему приносит победы на двух «фьючерсах», а 2013 одну в парном. В 2014 году выиграл сразу семь «фьючерсов» в одиночном и три в парном разряде.

В начале 2015 года, пробившись через квалификацию, дебютирует в основных соревнованиях ATP-тура на турнире в Ченнае. В феврале, находясь на 149-ой строчке в мировом рейтинге Ванни неожиданно вышел в первый финал ATP в карьере на турнире Сан-Паулу. Примечательно, что турнир он начал с квалификации и таким образом на пути в финал выиграл 6 матчей подряд. В решающем матче он уступает уругвайцу Пабло Куэвасу 4-6, 6-3, 6-7(4). В мае Лука пробился в основу турнира серии Мастерс в Мадрид, где в первом раунде смог обыграть 26-го в мире на тот момент Бернанда Томича 3-6, 6-4, 7-6(1). Это позволяет ему подняться впервые в карьере в Топ-100, заняв в нем последнее 100-е место. Пройдя квалификационный отбор, дебютировал в мае на турнирах серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Франции. В первом раунде он встретился с Томичем, который взял реванш у Ванни за поражение в Мадриде. В июне он также через квалификацию попал на Уимблдонский турнир, где выбыл в первом раунде. В августе он выигрывает «челленджер» в Портороже.

В начале 2016 года Ванни вышел во второй раунд турнира в Ченнае.

В мае 2018 года выиграл «челленджер» в Самарканде (Узбекистан), где в финале одолел Мария Вилелья-Мартинеса.

В августе 2018 дошёл до полуфинала турнира в Сеговии ( Испания ).

В начале 2019 года прошёл квалификацию на Australian Open , но проиграл в первом круге Пабло Карреньо-Бусте.

В феврале 2019 вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Бергамо (Италия), но проиграл бельгийцу Артуру Де Грефу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (17)

Поражения (8)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (34)

Победы (15)

Поражения (19)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Италии